Coca-Cola Zero, een suikervrije colavariant die geproduceerd wordt door The Coca Cola Company
Mitsubishi A6M Zero, een Japans jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
Army Zero, een bijnaam van een (ander) Japans jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
Zero (kunst), een beweging in de hedendaagse kunst
Zero Skateboards, een Amerikaans bedrijf dat skateboards fabriceert
Zero Motorcycles, een Amerikaans bedrijf dat volledig elektrische motorfietsen maakt

Zero kan ook verwijzen naar de volgende muzieksingles. De artiest staat tussen haakjes:
Zero (B'z)
Zero (Fayray)
Zero (Hawk Nelson)
Zero (The Smashing Pumpkins)
Zero (Yeah Yeah Yeahs)

Zie ook
Nul (doorverwijspagina)